Biały Bór (stad), stad in Polen
 Biały Bór (gemeente), gemeente in Polen